

Cinema 
 The Fear – film del 1912 diretto da Allan Dwan
 The Fear – film del 1995 diretto da Vincent Robert

Letteratura 
 The Fear – romanzo di Thomas Keneally del 1965
 The Fear – romanzo di Charlie Higson del 2011

Musica 
 The Fear – singolo di Lily Allen del 2008
 The Fear – singolo di Ben Howard del 2011

Televisione 
 The Fear – serie televisiva del 1988
 The Fear – serie televisiva del 2001

Altro 
 The Fear – personaggio del videogioco Metal Gear Solid 3: Snake Eater